Маккэндлесс — фамилия. Известные носители:
 Маккэндлесс, Брюс (1937—2017) — американский астронавт.
 Маккэндлесс, Кристофер (1968—1992) — американский путешественник.